Single van Jennette McCurdy: So Close (single)
 Lied uit de film Enchanted genomineerd voor een oscar in 2007: So Close (lied)
 Film uit 2002 gemaakt in Hongkong: So Close (film)